Жаклин Како (; родилась 30 августа 1991 года в Бриере, штат Вашингтон, США) — американская теннисистка; победительница одиннадцати турниров ITF (из них два — в одиночном разряде).

Общая информация 
После недолгой, но сравнительно успешной, юниорской карьеры Жаклин поступила в колледж, где играла в теннисной лиге NCAA за университет штата Аризона.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (2) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (24)

Победы (9)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США